Pod tą nazwą znane są:
 Algorytm faktoryzacji rho Pollarda
 Algorytm rho Pollarda służący do obliczania wartości logarytmu dyskretnego